Distretto di Edremit – distretto della provincia di Balıkesir, in Turchia  
 Distretto di Edremit – distretto della provincia di Van, in Turchia